

Astronomia 
 3254 Bus – asteroide della fascia principale, intitolato all'astronomo statunitense Schelte John Bus

Geografia 
 Francia
 Bus – comune del dipartimento del Passo di Calais
 Bus-la-Mésière – comune della Somme
 Bus-lès-Artois – comune della Somme
 Bus-Saint-Rémy – comune dell'Eure
 Repubblica Ceca
 Buš – comune del Distretto di Praha-západ
 Italia
 Bus – frazione del comune di Imer, in provincia di Trento

Informatica 
 Bus – canale attraverso cui le componenti di un computer dialogano fra loro

Persone

Bus
 César de Bus – presbitero francese
 Yohan Bus – calciatore francese

Buș
 Laurențiu Buș – calciatore rumeno
 Sergiu Buș – calciatore rumeno

Trasporti 
 Bus – mezzo di trasporto collettivo

Pagine correlate 
 Buus – comune svizzero nel distretto di Sissach (Canton Basilea Campagna)

Altri progetti